«НЛО: Не лезь в очко» () — британская научно-фантастическая пародийная комедия 1993 года с Роем Чабби Брауном в главной роли.

Сюжет 
Главный герой оскорбляет пару пришельцев женского пола, которые похищают его, обвинив в низкой нравственности. Признав виновным, они постановляют, что в качестве наказания он должен пройти через болезненные медицинские процедуры. Но это лишь одна часть наказания; вторая состоит в том, что в ходе операции ему будут вживлены матка, яичники и родовые пути, а также имплантирована био-программа, следящая за тем, чтобы он беременел каждый год в течение последующих тридцати лет.

В ролях 
 Рой Чабби Браун — в роли самого себя
 Сара Стокбридж — Зои
 Аманда Саймондс — Эйва
 Роджер Ллойд-Пэк — Соло
 Ширли Энн Филд — верховный главнокомандующий
 Сью Ллойд — судья
 Дирэн Шах — Чингисхан
 Пол Барбер — Четвёртый Доктор (голос)
 Кенни Бейкер — Казанова
 Расти Гофф — Генрих VIII
 Энтони Джорджиу — Дракула
 Дженни Мишельмор — портье
 Кен МакДональд — водопроводчик
 Уолтер Спэрроу — эксцентричный старикашка
 Алан Боденхем — молочник
 Шон Карри — бармен
 Джен Уоррен — Шина
 Майк Холетт — игрок в снукер

Примечания

Ссылки 
  
  

 

Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 1993 года
Фильмы на английском языке
Фильмы об инопланетянах
Фильмы о путешествиях во времени
Фильмы о Дракуле
Фантастические фильмы Великобритании
Фильмы Великобритании 1993 года
Фантастические фильмы 1993 года